

Astronomia
 8034 Akka – asteroide near-Earth

Geografia
 Marocco
 Akka – piccola città nella regione di Guelmim-Es Semara
 Israele
 Akka – nome arabo della città israeliana Acri
 Svezia
 Akka – montagna nel Parco nazionale Stora Sjöfallet

Mitologia
 Akka – dea della fertilità nella mitologia ugro-finnica, moglie di Ukko